Dauner ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dauner-Lieb (* 1955), deutsche Juristin und Professorin an der Universität zu Köln
 Charles Dauner (1912–1993), US-amerikanischer Handballspieler
 Erwin Dauner (1894–1980), deutscher Bildhauer
 Florian Dauner (* 1971), deutscher Schlagzeuger und Musikproduzent
 Gottfried Dauner (1908–1980), deutscher Architekt
 Iris Dauner (1938–2000), deutsche Ärztin und Professorin an der Universität Marburg
 Wolfgang Dauner (1935–2020), deutscher Jazzpianist und Komponist

Dauner bezeichnet insbesondere Personen oder Objekte aus dem Eifelstädtchen Daun, z. B. das von dort stammende Mineralwasser

Siehe auch:
 Downer